Че́рников — фамилия или топоним.

Люди 
 
 Черников, Анатолий Петрович (род. 1941) — российский литературовед, критик, публицист.
 Черников, Андрей Егорович (1912—1950) — Герой Советского Союза.
 Черников, Борис Иванович (1868—не ранее 1916) — депутат Государственной думы.
 Черников, Валентин Михайлович (1937—2002) — советский фехтовальщик.
 Черников, Валерий Викторович (род. 1962) — советский футболист.
 Черников, Василий Михайлович (1750-е — 1790) — русский актёр драмы, танцовщик и певец, один из первых русских профессиональных театральных артистов.
 Черников, Виталий Алексеевич (род. 1959) —  российский государственный и общественный деятель, мэр Калуги.
 
 Черников, Григорий Ильич (1905—1994) — Герой Советского Союза.
 
 Черников, Лаврентий Иванович (1783—1856) — генерал-лейтенант русского флота, член общего присутствия интендантства Морского Министерства.
 
 Черников, Олег Леонидович (1936—2015) — российский шахматист, арбитр.
 Черников, Самсон Иванович — майор Елецкого мушкетерского полка.
 
 Черников, Фёдор Устинович (1920—1971) — Герой Советского Союза.
 Черников, Христофор (?—1822) — штабс-капитан, участник сражения при Фридланде (1807).

Топонимы 
 Черников — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Черников — село в Владимир-Волынском районе Волынской области Украины.
 Черников — хутор Прикубанского внутригородского округа города Краснодара.



См. также 
 Черниковка (значения)
 Черниково
 Чернигов (значения)